László Lőrinczi se poate referi la unul din următorii:

 László Lőrinczi (1898–1981), pastor unitarian, autor de scrieri pe teme bisericești și agronomice
 László Lőrinczi (1919–2011), poet, scriitor, traducător, redactor maghiar din România